Classement par ordre alphabétique du prénom
 Angelo di Costanzo (ca 1507-ca 1591), historien et poète italien ;
 Damien Costanzo (1983-), joueur français de rugby à XV ;
 Dario Costanzo (1978-), footballeur italien ;
 Franco Costanzo (1980-), footballeur argentin ;
 Giovanni Costanzo (1915-1961), joueur de football italien ;
 Jack Costanzo (1922-2018), percussionniste américain ;
 Marco Di Costanzo (1973-), footballeur franco-italien ;
 Maurizio Costanzo (1938-2023), scénariste, acteur et réalisateur italien ;
 Mike Costanzo (1983-), joueur de baseball américain ;
 Moreno Costanzo (1988-),  footballeur italo-suisse
 Pasquale Costanzo (1948-), professeur émérite de droit constitutionnel à l'université de Gênes ;
 Paulo Costanzo (1978-), acteur canadien ;
 Salvatore Costanzo (1982-), joueur italien de rugby à XV ;
 Saverio Costanzo (1975-), réalisateur italien.